

Вулиці 

Проспе́кт Свобо́ди — назва проспектів у деяких населених пунктах України і Росії.

Проспект Свободи — проспект у місті Дніпро.
 Проспект Свободи — проспект у місті Кам'янське.
 Проспект Свободи — проспект у місті Київ.
 Проспект Свободи — проспект у місті Кременчук.
 Проспект Свободи — проспект у місті Львів.
 Проспект Свободи — проспект у місті Маріуполь.
 Проспект Свободи — проспект у місті Одеса (селище Люстдорф).
 Проспект Свободи — проспект у місті Ужгород.
 Проспект Свободи — проспект у місті Хмільник.

Проспект Свободи — проспект у місті Сестрорєцьк (Санкт-Петербург).

Станції метрополітену 
 «Проспект Свободи» — станція Дніпровського метрополітену

Проспекти